appelglasvlinder
 berkenglasvlinder
 bessenglasvlinder
 frambozenglasvlinder